Inner City Records (jazz), een platenlabel voor jazz
 Inner City Records (hiphop), een platenlabel voor hiphop